Бряза (з 1944 року — Козаківка) — село в Україні, в Івано-Франківської області, підпорядковане Козаківській сільській раді у складі Болехівської міської ради
 Бряза () — місто в Румунії, у повіті Прахова.
 Бряза () — комуна в Румунії, у повіті Бузеу.
 Бряза () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Адміністративний центр комуни Бряза.
 Бряза () — комуна в Румунії, у повіті Муреш.
 Бряза () — село в Румунії, у повіті Муреш. Адміністративний центр комуни Бряза.
 Бряза () — комуна в Румунії, у повіті Сучава.
 Бряза () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Бряза.
 Бряза () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Биргеуань.
 Бряза () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Входить до складу комуни Негрілешть.
 Бряза () — село в Румунії, у повіті Брашов. Входить до складу комуни Ліса.